Ермегияев:
 Ермегияев, Амангельди Динович — казахстанский политический деятель.
 Ермегияев, Талгат Амангельдиевич

Примечания